Василий Евлампиевич Сериков (1852—1919) — предприниматель, представитель тульского купечества, основатель кондитерской фабрики «Старая Тула». Награждён золотой медалью «За усердие». Оказывал финансовую помощь при строительстве храма во имя Святых Двенадцати Апостолов в Туле.

Биография 
Василий Сериков родился в 1852 году в селе Епишково Алексинского уезда Тульской губернии в семье крепостного повара. Благодаря своим хозяевам научился грамоте. Получил образование в церковно-приходской школе села Свинки. В 1867 году стал выпускником Алексинского уездного училища. После получения вольной, он переехал в Тулу, где со временем стал работать приказчиком у купца. Он унаследовал от брата своей жены кондитерское заведение.

В 1873 г. заключил брак в церкви с. Свинки с Анной Михайловной родом из с. Панского.

В 1881 году Василий Сериков построил дом на улице, которая сейчас носит название Староникитской. В доме работал магазин, в котором можно было купить сладости, в этом же доме жила его семья.

В конце XIX века Василий Сериков открыл «Торговый дом „Сериков и К“».

В 1902 году Василий Сериков основал кондитерскую фабрику, в которой было несколько отделений: упаковочное, конфетное, карамельное, пряничное, халвяное, мармеладное. По состоянию на 1911—1912 годы, насчитывалось 800 наименований продукции, среди которых было около ста разных видов пряников. В 1913 году на предприятии работало до полусотни человек. Изделия, которые изготавливались на фабрике, продавались под торговой маркой «Кондитерская и пряничная фабрика Торгового дома Сериков и К».. Фабрика находилась на углу улицы Никитской, 96 и Конной площади. Продукция, изготавливаемая на фабрике, завоевывала золотые и серебряные медали на выставках по территории всей Российской империи.

После октябрьской революции на предприятии Серикова работало только 11 человек, а через год фабрика вообще прекратила свою работу из-за отсутствия сырья.

Занимался благотворительностью. Обладатель золотой медали «За усердие». Оказывал финансовую помощь во время строительства храма во имя Святых Двенадцати Апостолов.

Василий Сериков умер в 1919 году от воспаления легких. Похоронен около храма. Предприниматель завещал свои деньги на содержание двух церквей и храма Архангела Михаила в с. Архангельское (Авангард), к приходу которой относилось его родное сельцо Епишково.

В 1921 году его предприятие было национализировано и на его базе создали кондитерское объединение, в состав которого вошли пряничные предприятия Скворцова и Василия Романовича Гречихина.

Потомки Василия Серикова продолжили заниматься кондитерским делом. Известно, что в Москве работал торговый дом «Сериков Тимофей с сыновьями», который располагался в доме № 11 по улице Большая Ордынка. Обертки их изделий отличались оригинальностью, они записывали на них разные загадки и выпускали «Ребусную карамель».

Примечания

Ссылки 
 Кондитерской фабрике «Старая Тула» — 135 лет! (фотография и биография Серикова).

Предприниматели Российской империи
Пряничники Российской империи